Die Awarua Plain ist ein großes Feuchtgebiet östlich von Bluff mit einer Fläche von etwa 600 km² und eine der Southland Plains. Sie erstreckt sich über 35 km an der Küste der Foveaux Strait im äußersten Süden der Südinsel Neuseelands.

Zu diesem Küstenabschnitt gehören die Halbinsel Tiwai Point, Awarua Bay, die Waituna Lagoon und Toetoes Bay.  Die Ebene entstand hauptsächlich aus Schwemmland des Mataura River. Zusammen mit dem   ist er ein Rest der eiszeitlichen Flüsse, die Ebenen der Südinsel bildeten. Mehrere weitere kleine Flüsse münden an diesem Küstenabschnitt in die Foveaux Strait, vor allem in die Awarua Bay und Waituna Lagoon.

Funksender 
Die Awarua Plain ist wegen des niedrigen Horizonts und hoher Bodenleitfähigkeit gut für Funksender geeignet, darunter sind:
 das Unwin Radar der La Trobe University
 die Awarua Tracking Station der European Space Agency
 Awarua Radio, eine historische Telegraphenstation des New Zealand Post Office für den Schiffsfunk.

Geographie (Region Southland)
Ebene in Neuseeland